El término MDZ puede referirse a:

 La ciudad argentina de Mendoza, conocida popularmente con esta sigla
 Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli (IATA: MDZ)